Heinke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinke (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Clara Heinke (1825–1892), deutsche Malerin
 Curt Heinke (1890–1934), deutscher Gymnasiallehrer und Heimatgeologe
 Daniel H. Heinke (* 1974), deutscher Jurist und Kriminologe
 Ferdinand Heinke (1782–1857), preußischer Jurist und Beamter
 Florian Heinke (* 1981), deutscher Maler
 Franz Josef von Heinke (1726–1803), österreichischer Jurist
 George H. Heinke (1882–1940), US-amerikanischer Politiker
 Hans Georg Heinke (* 1945), österreichischer Journalist und Nachrichtensprecher
 Hans Ulrich Heinke (1881–nach 1933), deutscher Bauunternehmer, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP) 
 Harald Heinke (* 1955), deutscher Judoka
 Helga Heinke (1913–2004), deutsche Politikerin (GB/BHE, FDP)
 Joachim Heinke (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Joseph Prokop von Heinke (1758–1838), österreichischer Jurist
 Lothar Heinke (* 1934), deutscher Reporter
 Ottilie Heinke (1823–1888), deutsche Komponistin und Klavierpädagogin

 Siegfried Heinke (1910–2005), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Werner Heinke (1904–1944), deutscher Politiker (NSDAP) und Bauschlosser

Siehe auch:
 Hainke
 Heincke
 Heinecke
 Heineke